DIV puede referirse a:
 504 en numeración romana;
 Demócratas Independientes Vascos, una candidatura política vasca presente en las primeras elecciones generales españolas de 1977 a las Cortes españolas;
 DIV Games Studio, un lenguaje de programación;
 DIV, banda japonesa de rock;
 Drogadicción intravenosa.

Div 
 Div, equivalente del persa nuevo del avéstico daeva, ente sobrenatural con características desagradables.